

Patronyme 
 Michal Švec (1987-), footballeur tchèque;
 Otakar Švec (1892-1955) sculpteur tchécoslovaque;

Homonymie de patronyme
Patronyme tchèque